Kami bezeichnet:
 Personen
 Hisao Kami, japanischer Fußballspieler
 Kami Manns, deutsche Sängerin
 Kami (Musiker) (1972–1999), japanischer Musiker, Schlagzeuger der Band Malice Mizer

 Geografische Bezeichnung
 Kami (Kōchi), Stadt (香美市, -shi) in der japanischen Präfektur Kōchi
 Kami-gun (Miyagi), Landkreis (加美郡, -gun) in der japanischen Präfektur Miyagi
 Kami-gun (Kōchi), ehemaliger Landkreis (加美郡, -gun) in der japanischen Präfektur Kōchi
 Kami (Miyagi), Gemeinde (加美町, -machi) in dem gleichnamigen Landkreis der Präfektur Miyagi
 Kami (Mikata), Gemeinde (香美町, -chō) im Landkreis Mikata der japanischen Präfektur Hyōgo
 Kami (Taka), ehemalige Gemeinde (加美町, -chō) im Landkreis Taka der japanischen Präfektur Hyōgo (am 1. November 2005 eingemeindet in die Gemeinde Taka)
 Kami (Nagano), ehemaliges Dorf (上村, -mura) in der japanischen Präfektur Nagano (am 1. Oktober 2005 eingemeindet in die Stadt Iida)
 Kami (Independencia), Ortschaft im Municipio Independencia, Bolivien
 Sprachen
 Kami (Sprache), Bantusprache in Tansania
 sonstiges
 Kami, Konzept im Shintō
 ranghöchster Beamter einer Behörde im alten Japan, siehe Shitōkan#Beamtentitel
 Kokushi, Provinzgouverneur bzw. später Ehrentitel im alten Japan
 Bezeichnung im Alten Ägypten für Gummi arabicum